Laryea Kingston (Accra, 7 november 1980) is een voormalig Ghanees profvoetballer die op verschillende posities in het elftal uit de voeten kon.

In augustus 2010 tekende Kingston een contract van een jaar bij Vitesse, echter, onder trainer Theo Bos kwam hij niet tot een optreden, bij Albert Ferrer was dit wel het geval, Kingston mocht driemaal opdraven. Tijdens een evaluatiegesprek in december werd besloten dat men niet verder met elkaar wilde gaan, waarna het contract tussen club en speler per direct werd ontbonden.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van Heart of Midlothian FC
 Lijst van spelers van Vitesse

Ghanees voetballer